

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 15 podstawowych
 Teodorów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oławskim, w gminie Domaniów 
 Teodorów – przysiółek  wsi Nowa Kuźnia w woj. dolnośląskim w pow. polkowickim w gminie Radwanice
 Teodorów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda 
 Teodorów – część wsi Bukowski Las w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk
 Teodorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Teodorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Teodorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Teodorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków 
 Teodorów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Budziszewice 
 Teodorów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Teodorów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Skórzec 
 Teodorów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Dąbrówka 
 Teodorów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna 
 Teodorów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów 
 Teodorów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Koniecpol 
 Teodorów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Teodorów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Mycielin

Zobacz też 
 Teodorów Wielki, Teodorów Mały, Teodorowo, Teodorówka